Иоганн Фридрих Кинд (; , , — , ) — немецкий лирик.

Биография 
Его отец был судьёй в Лейпциге. Там он учился в школе Святого Фомы и позже в университете. После изучения философии и юриспруденции он работал с 1789 года в суде города Делич.

Там он открыл частный театр и сам исполнял разные роли. Наряду с этим он работал редактором и журналистом.

В 1792 году он переселился в Дрезден, где работал адвокатом. С 1814 года он занимался только литературой. Он написал либретто для оперы Вебера «Волшебный стрелок» и спектакля «Das Nachtlager von Granada».

В 1818 году герцог Саксен-Кобургский пожаловал ему звание придворного советника.

Его стихотворения (2 изд., 1817—1825) мало оригинальны, но отличаются задушевностью, простотой и изящной формой. Менее посчастливилось ему на драматическом поприще: в его драмах («Vergeltung», «Das Schloss Aeklam», «Wilhelm der Eroberer», «Van Dyk», «Schön Ella») нет движения и характеры действующих лиц лишены индивидуальных черт.

Примечания

Ссылки 

 

Драматурги Германии
Немецкие поэты
Поэты Германии
Похороненные в Дрездене